SS14 oder SS 14 steht für:
 Strada Statale 14 della Venezia Giulia, Fernstraße in Italien

SS-14 steht für:
 USS Tarpon (SS-14), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-14 Scamp, sowjetische Mittelstreckenrakete, siehe RT-15 (Rakete)

SS14